Tor steht für:
 Thor oder Tor (Vorname), nordischer Vorname
 Tor (Architektur), Öffnung in einem Gebäude, einer Mauer oder einem Zaun
 Tor (Heraldik), Wappenfigur in der Heraldik
 einfältige Person, siehe Torheit
 Tor (Elektrotechnik)  Anschluss an einem elektronischen Bauteil
 Tor (Mathematik) Funktor in der homologischen Algebra
 Tor (Netzwerk), Netzwerk zur Anonymisierung von Verbindungsdaten
 stationäres Sportgerät bei bestimmten Sportarten, siehe Liste der Torspielarten, insbesondere
 Tor (Fußball), Element des Fußballfeldes
 Gerät, das die Kommunikation in Computernetzen steuert, siehe Switch (Netzwerktechnik)
 9K330 Tor, Waffensystem
 Tor Books, US-amerikanischer Verlag für Science-Fiction und Fantasy
 Tor (Wintersport), Bezeichnung für von Menschen aufgestellte Hindernisse auf Skipisten

Personen:
 Leemor Joshua-Tor (* 1961), israelische Molekularbiologin

Geographie:
 Tor (Felsformation), Lehnwort keltischen Ursprungs im heutigen Englisch, das für bestimmte Gesteinsformationen steht
 Tor (Uri), markantes Loch im Fels des Oberalper Grats im Schweizer Kanton Uri
 Glastonbury Tor, Hügel in England
 Showery Tor, Ring Cairn in Cornwall
 Tor Point, Landspitze Südgeorgiens im Südatlantik
 Tôr, Ort in Portugal
 Tor (Spanien), Ort in Katalonien
 Tor (Fluss), Fluss in der Provinz Papua, Indonesien

Musik:
 Tor (Kostas-Panagiotou-Album), Album des Musikers Kostas Panagiotou

TOR ist eine Abkürzung für:
 Technische und organisatorische Regeln für Betreiber und Benutzer von Netzen in Österreich
 Ordenskürzel Tertius Ordo Franciscanus regulatus (Regulierte Franziskaner-Terziaren), siehe Dritter Orden
 Transfer-Online-Registrierungssystem im Profifußball, siehe Transferliste
 Tertiary Oil Recovery, Methode der Erdölgewinnung
 Star Wars: The Old Republic, Videospiel
 zweisitziges Mehrzweckkampfflugzeug, siehe Panavia Tornado

Siehe auch:

 Thor (Begriffsklärung)
 Torr (Begriffsklärung)
 Þór

TOR